

Nederlandse personen 
 Ad Lagendijk , natuurkundige
 Ger Lagendijk, voetballer en spelersmakelaar
 Joost Lagendijk , politicus